Desa Kutawaringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kutawaringin (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 107,13), Jawa Barat, 
 Desa Kutawaringin (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 107,95), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar